

Anno 
 1823 - (MDCCCXXIII in numeri romani) – anno del XIX secolo 
 1823 a.C.

Matematica 
 1823 – numero naturale

Astronomia 
 1823 Gliese – asteroide della fascia principale del sistema solare